Курко — українське прізвище.

 Курко Василь Миколайович (*1995) — український футболіст, півзахисник.
 Курко Віталій Сергійович (1941—1999) — український хірург, доктор медичних наук, професор.
 Курко Олександр Петрович (1913—1995) — український радянський діяч, Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища